Bourdaloue peut faire référence à :

Patronymes 
 Louis Bourdaloue (1632-1704), jésuite français et prédicateur de renom.
 Paul-Adrien Bourdaloue (an VI-1868), géodésien.

Divers 
 La rue Bourdaloue, à Paris
 La tarte Bourdaloue, entremets chaud de frangipane et de poires saupoudré de macarons écrasés, tient son nom de la rue Bourdaloue à Paris, où était établi le pâtissier qui l'inventa
 Le bourdaloue ou bourdalou, urinoir portatif.

Homonymie de patronyme